Riello ima više značenja:
 Riello, Padova
 Riello, Vicenza